Браг — фамилия. Носители:

 Браг, Ида (1866—1921) — шведская оперная певица.
 Браг, Реми (род. 1947) — французский философ.